A edição da Taça de Portugal de Basquetebol Feminino referente à época de 2011/2012 decorreu entre 25 de Novembro de 2011 - 1ª Eliminatória - e 4 de Março de 2012, data em que se disputou a final a qual teve lugar no Pavilhão Desportivo de Vila Real, A Associaçao Desportiva de Vagos conquistou à sua 2ª Taça de Portugal de Basquetebol.

Taça de Portugal de Basquetebol Feminino 2011/2012

8 Avos de Final

A Partir das meias-finais todos os jogos foram disputados no Pavilhão Desportivo de Vila Real, (Final 4).

3ª Eliminatória

2ª Eliminatória

1ª Eliminatória

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=3756&layout=resultados

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=my.estatisticas&codigo=Estatisticas

<noinclude>